Heilige Bloedkapel - Brugge
 Heilige Bloedkapel (Bois-Seigneur-Isaac), overblijvend stuk van de Abdij van Bois-Seigneur-Isaac 
 Heilig Bloedkapel (Boulogne-sur-Mer)
 Heilig Bloedkerk - Bad Wilsnack